Loox steht für
 FSC Loox, eine PDA-Serie von Fujitsu Siemens Computers
 LOOX, ehemaliges Fitness- und Lifestylemagazin 

Siehe auch:
 Loxx
 Lux